António Guterres (1949) – politico portoghese
Francisco Guterres (1954) – politico est-timorese
Jose Guterres (1998) – calciatore est-timorese